La palabra japonesa  puede hacer referencia a:

  Dejima (出島), antigua isla artificial ubicada en la bahía de Nagasaki.
  Dejima Takeharu (出島 武春), luchador de sumo, cuyo rango más alto que alcanzó fue el de ōzeki.